La Rose Marie Claire est une opération caritative en faveur des petites filles défavorisées dans le monde.
 La Fête de la Rose est une manifestation du Parti socialiste français

Patronymie
 Jean-Baptiste de La Rose (1612-1687), peintre de marines.
 Pascal de La Rose (1665-1745), fils du précédent, peintre de marines.

Toponymie 

 La Rose est le nom d'un quartier de Marseille et d'une station de métro qui s'y trouve.
 La Rose, un village du comté de Marshall dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi
 
 The Rose, film américain de Mark Rydell (1979).
 The Rose, groupe sud-coréen.